Diego Forlán (1979), futebolista uruguaio;
 Pablo Forlán (1945), ex-futebolista e treinador uruguaio.

Ver também

Desambiguações de sobrenomes

it:Forlan